Het Sint-Pauluscollege is een school voor katholiek secundair onderwijs in de West-Vlaamse plaats Wevelgem, gelegen aan Deken Jonckheerestraat 16.

Het schoolgebouw is gevestigd in het voormalig Joegoslavisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel.

Dit gebouw is ontworpen door Vjenceslav Richter. Het gebouw werd na de sluiting van de tentoonstelling gedemonteerd en herbouwd te Wevelgem om dienst te doen als schoolgebouw. In 1960 werd het als zodanig geopend.

Het gebouw werd ontworpen in het tijdperk van het begin van de ruimtevaart, en de architect had als thema: overwinning van de zwaartekracht. Het zeer moderne gebouw oogde ook erg licht, met het hoofdvolume op de eerste verdieping.

School in West-Vlaanderen
Katholieke school in Vlaanderen
Onroerend erfgoed in Wevelgem
Beschermd monument in Vlaanderen